Araioses kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Araioses (ort), Maranhão, 
 Araioses (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar